Alte Münze steht für:

 Alte Münze (Berlin)
 Alte Münze zu Clausthal
 Alte Münze (Graz) K.k. Münzamt ab 1756
 Alte Münze (Hildesheim)
 Alte Münze (Koblenz)
 Alte Münze (Minden)
 Alte Münze (München)
 Alte Münze (Salzwedel)
 Alte Münze (Stolberg)
 Alte Münze (Werderscher Markt)
 Museum Alte Münze in Friedrichstadt
 Zur Alten Münz (Wetzlar)